Lempert ist der Familienname folgender Personen:

 Emmo Lempert (* 1953), deutscher Geschäftsführer und Produzent der Studio Hamburg Serienwerft
 Jochen Lempert (* 1958), deutscher Tier- und Naturfotograf
 Werner Lempert (* 1937), deutscher Slalom-Kanute, Trainer und Sportfunktionär
 Wolfgang Lempert (1930–2018), deutscher Pädagoge und Bildungsforscher